Корсун Анна (нар. 1986) — українська композиторка;
 Корсун Анна Борисівна (нар. 1991), сценічне ім'я MARUV, українська співачка, композиторка та авторка пісень;

en:Anna Korsun